Энн Литтл (; ) — американская актриса немого кино, менее известна как актриса театра (музыкальные комедии).

Биография 
Мэри Хэнкинс Брукс (настоящее имя актрисы) родилась 7 февраля 1891 года на ранчо в городке  (штат Калифорния, США) и была единственным ребёнком в семье. Отца звали Джеймс Лютер Брукс, он был родом из Нью-Йорка. Мать — Мэри Мэриа «Мейми» Хэнкинс Брукс, родом из Монтаны. Перепись 1900 года сообщает, что они втроём проживали в Чикаго (штат Иллинойс) как «квартиранты». Перепись 1910 года говорит следующее: Мэри Хэнкинс Брукс снова проживает в Маунт-Шаста как «квартирантка» в семье Леви со статусом «замужем».

С 1907 года девушка начала играть в летних театрах, с 1911 года стала киноактрисой. Сразу была востребована, первое время Литтл снималась в 20-25 картинах за год. Однако популярность её была недолгой: в 1918 году она появилась лишь в девяти лентах, в 1919 — в шести, в 1920 — в двух. Окончила карьеру актриса в 1925 году, так и не войдя в эпоху звукового кино.

Энн Литтл была «дитя Дикого Запада»: она родилась на ранчо, с детства хорошо ездила верхом, стреляла и плавала, поэтому режиссёры охотно брали её на роли индианок в своих вестернах.

Литтл окончила свою карьеру довольно внезапно. Одни считали, что она просто устала от однотипных бесконечных вестернов; другие утверждали, что актриса всерьёз решила посвятить себя религии «Христианская наука». О дальнейшей жизни актрисы достоверно известно лишь то, что она осталась жить в Калифорнии, рядом с Голливудом, некоторое время была управляющей известным отелем  на Сансет-стрип, очень не любила вспоминать о своих кинематографических годах, осталась бездетна и после развода в 1918 году больше никогда официально замужем не была.

Энн Литтл скончалась 21 мая 1984 года в Лос-Анджелесе в возрасте 93 лет. Похоронена на кладбище «Лесная поляна» в Глендейле.

Личная жизнь
19 августа 1916 года Литтл вышла замуж за киноактёра  (1885—1941). Спустя два года последовал развод, детей от брака не было.

Избранная фильмография 
За свою карьеру длиной в 14 лет (1911—1925) Литтл снялась в примерно 155 кинофильмах и киносериалах, впрочем около 125 из фильмов были короткометражными. С первого дня в кино и до начала 1918 года в подавляющем большинстве случаев в титрах указывалась как Анна Литтл (). За свою недолгую карьеру она успела поработать на несколько студий (в порядке очерёдности): Essanay Studios, Universal Pictures, Paramount Pictures, Famous Players-Lasky и National Film Corporation. По состоянию на начало 2020-х годов, все фильмы с участием актрисы, за исключением двенадцати, считаются утерянными.

 1913 —  / The Battle of Gettysburg — Вирджиния Бёрк
 1915 —  / The Black Box — Линора МакДугал
 1917 —  / Nan of Music Mountain — Нэн Морган
 1918 —  / The World for Sale — Флида Дрюс
 1918 —  / Rimrock Jones — Мэри Удача
 1918 —  / The House of Silence — Тойнетт Роджерс
 1918 —  / Believe Me, Xantippe — Долли Камман
 1918 —  / The Firefly of France — Эсме Фальконер
 1918 —  / Less Than Kin — Нелли Рейд
 1918 —  / The Squaw Man — Натурих
 1919 —  / Alias Mike Moran — Элейн Дебо
 1919 —  / The Roaring Road — Дороти Уорд
 1919 —  / Told in the Hills — Рейчел Харди
 1919—1920 —  / Lightning Bryce — Кейт Арнольд
 1920 —  / Excuse My Dust — Дороти Уорд Уолден
 1920 —  / The Cradle of Courage — Роуз Тирни
 1921 —  / The Blue Fox — Энн Кэлвин
 1922 —  / Nan of the North — Нэн
 1922 —  / Chain Lightning — Пегги Помрой

Примечания

Ссылки 
 Энн Литтл на сайте afi.com

Актрисы вестернов
Похороненные на кладбище Форест-Лаун